Bolesław Szymański – prezydent Białegostoku w latach 1919–1927
 Bolesław Szymański  (ur. 1950) – polski matematyk i informatyk